Ири́на Некра́сова:
 Некрасова, Ирина Михайловна (Золотарёва; род. 1938) — актриса, народная артистка России.
 Некрасова, Ирина Сергеевна (род. 1980) — заслуженный мастер спорта Республики Казахстан по тяжёлой атлетике, серебряный призёр Олимпийских игр 2008 года.